

Persone 

 Donati – cognome italiano

Altro 
 Donati – casato nobiliare fiorentino
 Torre dei Donati
 Cometa Donati

Pagine correlate 
Donato